diecezja mukaczewska (prawosławna) – utworzona w 940 r. diecezja podlegająca patriarchatowi konstantynopolitańskiemu; istniała do unii użhorodzkiej
 eparchia mukaczewska – diecezja greckokatolicka (od 1771 r.), obecnie eparchia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-rusińskiego 
 eparchia mukaczewsko-preszowska – eparchia Serbskiego Kościoła Prawosławnego obejmująca w l. 1931–1945 tereny należącej obecnie do Ukrainy Rusi Zakarpackiej
 eparchia mukaczewska i użhorodzka – eparchia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (od 1945 r.)
 diecezja mukaczewska – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie (od 2002 r.)